Павел Иванович Петров (1869—?) — русский военачальник, полковник.

Биография 
Родился 23 июля 1869 года в православной семье.

Образование получил в Елисаветградской военной прогимназии.

В военную службу вступил 1 сентября 1886 года.

Окончил Одесское пехотное юнкерское училище (по 2-му разряду). Произведен подпоручиком (ст. 06.02.1890) в 138-й пехотный Болховский полк. Поручик (ст. 06.02.1894). Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст. 06.02.1902).

Участник русско-японской войны 1904—1905 годов. В боях был ранен и контужен.

С 1 января 1909 года по 1 ноября 1913 года находился в том же чине в 9-м пехотном Ингерманландском полку. Командовал ротой.

Участник Первой мировой войны. Подполковник. Командовал батальоном. Полковник (пр. 1916). На 1 августа 1916 года находился в том же чине и полку (до 30.08.1916). Командир 12-го пехотного Великолуцкого полка (30.08.1916-1917).

Судьба Петрова П. П. после Октябрьской революции неизвестна. Также неизвестны дата и место смерти.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (25 ноября 1916).
 Также награждён орденами Св. Анны 4-й степени (1905); Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1905); Св. Анны 3-й степени (1911).

Примечания

Ссылки 
 Петров Павел Иванович 

Полковники (Российская империя)